Дубровский сельский округ

Брянская область 

 Дубровский сельский административный округ Брасовского района
 Дубровский сельский административный округ Суражского района

Кировская область 

 Дубровский сельский округ Белохолуницкого района

Смоленская область 

 Дубровский сельский округ Демидовского района
 Дубровский сельский округ Рославльского района (упразднён)

Тверская область 

 Дубровский сельский округ Западнодвинского района (до 2005 года)
 Дубровский сельский округ Селижаровского района (до 2005 года)
 Дубровский сельский округ Фировского района (до 2005 года)

Ульяновская область 

 Дубровский сельский округ Николаевского района